Тејушу има више значења:

 Тејушу (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Тејушу (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Тејушу (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији